Regional Airlines oder Regional Air Lines steht für folgende Fluggesellschaften:

 Regional Airlines (Frankreich), 1992–2001
 Regional Airlines (Russland), 2002–2010 
 Regional Airlines (Ruanda), 1999–2000
 Regional Airlines (Südafrika), 1992–1993 
 Regional Air Lines, Marokko, 1996–2009